A Deklináció jelentései és tudományágak szerinti előfordulása:

 Latin névszóragozás, Nyelvészet
 Mágneses deklináció, Geofizika
 Deklináció (csillagászat), Csillagászat